Schulbau Hamburg steht für:
 Schulbau in Hamburg
 Schulbau Hamburg (Unternehmen) (SBH), Landesbetrieb der Freien und Hansestadt Hamburg